A história da Valáquia não é soberana, mas autônoma. O nome histórico correto do país é Hungrovaláquia ou Hungro-valáquia no antônimo de Grande Valáquia.

Até 1330, quando ocorreram dois confrontos militares significativos com a participação de Bassarabe I da Valáquia, vários voivodes do território da Valáquia foram registrados em informações escritas de natureza lendária ou incompleta.

Até o final do Segundo Império Búlgaro, o território da Valáquia era parte integrante dele. Todos os governantes ou hospodares da Valáquia até o início do século XVIII sob o governo dos fanariotas eram chamados pelo primeiro nome de "João" em homenagem ao governante João Asen II da Bulgária, a fim de enfatizar a continuidade e legitimidade de seu poder. Além disso, na Valáquia até o usus reconstruído na língua dos forais da Valáquia-Búlgara até o século 18 era búlgaro e, até a formação da Romênia, foi escrito em cirílico romeno. 

Metodologicamente, a história do distrito pode ser dividida nos seguintes períodos:
 Período de diferenciação – da batalha de Velebusdo e da batalha de Posada até 1417, quando Mircea I da Valáquia, foi reconhecido como vassalo do sultão otomano e a área de jure adquiriu status de autônomo. Desde 1418, Târgoviște é a capital da Valáquia;
 Período tampão – de 1417 a 1526 ou até a Batalha de Mohács, durante a qual a região serviu de tampão e foi objeto de uma disputa entre o Império Otomano e o Reino da Hungria;
 Período de estabelecimento – do fim do reino medieval húngaro ao fim do reinado de Alexandre II da Valáquia, respectivamente para Selim II. Um monumento histórico dessa época é a Catedral de Curtea de Argeș;
 Período de luta – caracterizado por uma luta pelo poder entre o grupo latino de protegidos de Valide sultani e de Miguel Cantacuzeno (1510) e Andrónico Cantacuzeno (1553–1601). Este período coincide com o chamado Sultanato das Mulheres;
 Período de estabilização e prosperidade, começando com o início do reinado de Matias Bassarabe e terminando com as execuções de Constantino Brancoveanu e Estêvão Cantacuzino. Este período coincidiu com a ascensão e governo da família Köprülü. Desde 1659 marcou o fim do reinado da família Bassarabe, a capital do país é Bucareste;
 Período fanarioto, que é dividido em dois do Tratado de Küçük-Kainarji, após o qual o Império Russo começou a intervir diretamente no governo da Valáquia;
 Período constitucional de dominação russa – da adoção do Regulação orgânica o organismo ao Tratado de Paris (1856);
Nos anos 1856-1862, Valáquia perdeu sua aparência independente, tornando-se o núcleo da futura Romênia.

Ver também 
 Principados do Danúbio
 História da Moldávia